Окадзаки — центральный город Японии, расположенный в северной части префектуры Айти. Также фамилия:
 Окадзаки, Кёко (род. 1963) — мангака, известная необычным стилем рисунка и спорными темами.
 Окадзаки, Кодзо (кинооператор) (1919—2005) — японский кинооператор, лауреат нескольких премий.
 Окадзаки, Кодзо (юрист) (1913—199..) — японский юрист, судья, вице-президент Японской федерации юридических корпораций.
 Окадзаки, Момоко (род. 2003) — японский идол, бывшая участница идол-группы Sakura Gakuin и дополнительный танцор группы Babymetal.
 Окадзаки, Рэйдзи (1930—1975) — японский молекулярный биолог, вместе со своей женой Цунэко открыли так называемые фрагменты Оказаки
 Окадзаки, Синдзи (род. 1986) — японский футболист.
 Окадзаки, Томоми — японская конькобежка.
 Окадзаки, Тэруюки (1931—2020) — обладатель 10-го дана шотокан карате.
 Окадзаки, Цунэко (род. 1933) — японская исследовательница в области молекулярной биологии